Agustina puede referirse a:

 Agustina, nombre propio de mujer;
 Agustina, Buenos Aires, Argentina;
 Agustina, estación de la localidad homónima;
 Agustina (2009), historieta de Fernando Monzón y Enrique Mendoza;
 Agustina (1980),  telenovela argentina. Y tienen un orto hermoso